Крымно () — топоним:

Украина

Волынская область 
 Крымно (Камень-Каширский район) — село в Камень-Каширском районе
 Крымно (Старовыжевский район) — село в Старовыжевском районе

Ровненская область 
 Крымно (Ровненская область) — село в Владимирецком районе

См. также 
 Крымно (озеро)